International Terrestrial Reference System (ITRS, Международная земная система координат) — стандартная земная система координат, принятая МАС в 1991 году. Началом отсчета является центр масс Земли (включая океан и атмосферу). Система вращается вместе с Землей и не является инерциальной. Ориентация осей определяется из наблюдений МСВЗ. Ось z является средней осью вращения Земли и направлена в опорный полюс (IRP — IERS Reference Pole). Ось x лежит в плоскости опорного меридиана (IRM — IERS Reference Meridian). Единицей длины является метр, шкалой времени — шкала TCG ( — геоцентрическое координационное время). ITRS — набор договоренностей и основополагающих принципов построения земной системы координат.

Практической реализацией ITRS является Международная земная система отсчёта (ITRF).

На тех же теоретических положениях, что и ITRS, строятся и некоторые другие системы координат, например, американская WGS 84 и российская ПЗ-90. Небольшие различия в параметрах этих систем при практических воплощениях могут быть объяснены различием в составе и объеме использованной измерительной информации и методическими различиями.

См. также 
 Международная небесная система координат
 Международная служба вращения Земли

Примечания

Ссылки 
 www.iers.org — Официальный сайт МСВЗ 
 В. Е. Жаров «Сферическая астрономия»

Геодезия